Раваница:

 Раваница — деревня в общине Кралево в Сербии.
 Монастырь Раваница — православный монастырь в Сербии.